Чемпионат Европы по фигурному катанию 1930 года проходил в Берлине (Германия). Этот чемпионат стал первым, в программе которого, кроме мужского одиночного катания, появились женское одиночное фигурное катание и парное катание. В соревнованиях приняло участие 10 стран и 34 спортсмена, это было рекордом для европейского турнира. Победу одержали: у мужчин австриец Карл Шефер, у женщин австрийка Фрици Бюргер, среди пар венгры Ольга Оргоништа и Шандор Салаи.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Берлине
1930 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Германии в 1930 году
Чемпионаты Европы в 1930 году
Чемпионаты Европы в Германии